Хао́с — відсутність порядку.
 Хаос — поняття у давньогрецькій міфології і філософії.
 Хаос — одна з ключових сил світобудови у вигаданих всесвітах Warhammer Fantasy та Warhammer 40,000.
 «Хаос» — радянський вірменський художній фільм 1973 року.

Планетологія 
 Хаос (планетологія) — ділянка поверхні планети з дуже хаотичним рельєфом.
 Хаос Ароматів
 Хаос Арам
 Хаос Золотий
 Хаос Атлантида
 Детермінований хаос
 19521 Хаос (, до 1998 року WH24)= — транснептуновий об'єкт в поясі Койпера.

Топонім 

 Кам'яний хаос
 Великий Хаос (Алупкинський парк) — природний об'єкт на Південному узбережжі Криму в Алупкинському парку
 Кучук-Ламбатський кам'яний хаос — унікальний природний об'єкт на Південному узбережжі Криму

Див. також 
 Хаос у Кремнієвій долині. Стартапи, що зламали систему
 Теорія хаосу

Примітки

Література 
 В. Кизима. Закон і хаос //

Посилання 
 

Хаос